М62 может означать:

 М62 — шаровое звёздное скопление в созвездии Змееносца
 М62 — грузопассажирский тепловоз, выпускавшийся на Луганском тепловозостроительном заводе
 М62 — автодорога в Англии

См. также 
 BMW M62
 М-62